Torre del Moro I (Sant Carles de la Ràpita)
 Torre del Moro II a Alcanar
 Torre del Moro III a Alcanar
 Torre del Moro o Torre Cervera a Torrevella
 Torre del Moro (la Canonja)
 Torre de Montferri o Torre del Moro
 Torre Mas Enrich o Torre del Moro